A63 kan avse:

 A63 (motorväg, Frankrike), se Motorvägar i Frankrike
 A63 (motorväg, Tyskland)
 A63 (England) – en väg i England